Ollie Johnson puede hacer referencia a:
 Oliver "Ollie" Johnson, baloncestista nacido en 1942.
 Ollie Johnson, baloncestista nacido en 1949.